Brookline (Massachusetts)
 Brookline (Missouri)
 Brookline (Nou Hampshire)
 Brookline (Vermont)